Charles Petty-Fitzmaurice (7. markiz Lansdowne)
 Charles Petty-Fitzmaurice (9. markiz Lansdowne)